Klatt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Klatt (* 1987), deutscher Pokerspieler
 Annette Klatt (* 1957), deutsche Volleyballspielerin, siehe Annette Schultz
 Berthold Klatt (1885–1958), deutscher Zoologe
 Bill Klatt (1947–2011), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Carol L. Klatt, US-amerikanische Politikerin
 Dan Klatt (* 1978), US-amerikanischer Wasserballspieler
 Edith Klatt (1895–1971), deutsche Schriftstellerin
 Friedrich Wilhelm Klatt (1825–1897), deutscher Botaniker
 Fritz Klatt (1888–1945), deutscher Pädagoge, Schriftsteller und Zeichner
 Günther Klatt (1957–2012), deutscher Jazzsaxophonist, Maler und Bildhauer
 Gustav Klatt (1823–1898), deutscher Vizeadmiral der Kaiserlichen Marine
 Hartmut Klatt (1940–1998), deutscher Politikwissenschaftler
 Hartwig Klatt (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Heiko Klatt (* 1965), deutscher Rechtsanwalt
 Herbert Klatt (1909–1945), deutscher Schauspieler
 Jason Klatt (* 1986), kanadischer Poolbillardspieler
 Johannes Klatt (1852–1903), Orientalist (Indologie) und Bibliothekar in Berlin
 Jürgen Klatt (1935–1995), deutscher Gitarrist und Hochschullehrer 
 Jürgen Rüdiger Klatt (1935–2001), deutscher Ingenieur, 1968 bis 1994 Technischer Leiter des Campus Rudolf Virchow der Humboldt-Universität Berlin 
 Matthias Klatt (* 1973), deutscher Rechtswissenschaftler
 Michael Klatt (* 1968), deutscher Fußballfunktionär
 Paul Klatt (1896–1973), deutscher Offizier 
 Raymond Klatt, deutscher Kanute
 Stefanie Klatt (* 1985), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Trent Klatt (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyspieler, trainer und -scout
 Walter Klatt, Erfinder und Gründer der Walter Klatt Fotogerätebau, Stuttgart
 Werner Klatt (Agrarwissenschaftler) (1904–1987), deutsch-britischer Agrarwissenschaftler und Wirtschaftsberater
 Werner Klatt (1948–2022), deutscher Ruderer
 Wolfgang Klatt (1939–2016), Bremer Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Glatt